Puno – miasto w Peru
 Puno – region Peru
 PUNO – Polski Uniwersytet na Obczyźnie